Cieślewicz oder Cieslewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Cieślewicz (* 1990), polnischer Fußballspieler
 Bruno Cieslewicz (1890–1959), deutscher Manager
 Łukasz Cieślewicz (* 1987), polnischer Fußballspieler
 Robert Cieślewicz (* 1968), polnischer Fußballspieler
 Roman Cieślewicz (1930–1996), polnisch-französischer Grafiker